Жасур Нарзикулов (13 апреля 1984, Джизак, Узбекская ССР, СССР) — казахстанский футболист, вратарь казахстанского клуба «Туран».

Биография 
Родился в узбекском Джизаке. Там и начал заниматься футболом лет в 13-14. В соседнем казахском Шымкенте проживали его родственники со стороны матери и в 17 лет переехал в этот город и принимал поначалу участие в различных любительских турнирах. После играл за местный БИИК, а 2005 году его пригласили играть за местный клуб «Ордабасы».

В 2006 году перешёл в сильный клуб «Актобе». Стал в его рядах вице-чемпионом, а в 2007 — чемпионом Казахстана. 2 марта 2008 года выиграл с командой и Суперкубок Казахстана по футболу 2008. Но уже 21 марта при проверке всех документов молодых игроков на соответствие возраста был уличён в подделке документа, по которому значился как Жасулан Джавломбоевич Дехканов, 1987 года рождения. Результат матча был аннулирован, но 31 марта Апелляционный комитет ФФК оставил результат матча в силе, отменив решение КДК ФФК. Игроку Дехканову-Нарзикулову был выписан запрет на участие во всех официальных турнирах, проводимых ФФК. В результате скандала он покинул Казахстан.

В 2009—2011 играл в Узбекистане — сначала за «Андижан» и «Машъал», потом за «Кызылкум» (Зарафшан). Но здесь его уже считали казахстанцем и не рискнули приглашать в сборную.

В середине 2011 года вернулся в Казахстан, стал игроком клуба «Кайсар» (Кызылорда).

В январе 2012 года подписал двухлетний контракт снова с «Актобе», но главный тренер россиянин Владимир Муханов ни разу за сезон не выпустил его на поле в чемпионате, да и на следующий год основной вратарь клуба россиянин Андрей Сидельников провёл почти все игры. Жасур принял участие лишь в 4 матчах, хотя и заслужил с командой звание чемпиона страны. В сезоне 2014 года история стала повторяться, в марте «Актобе» выиграл Суперкубок Казахстана по футболу 2014, но Жасур просидел игру в запасе. И Нарзикулов в поисках игрового времени в середине сезона ушёл в «Тараз».

С 2015 года три сезона играл за «Атырау», хотя, заявленный как казахстанец, сначала не был допущен к чемпионату из-за вероятного узбекского гражданства. Но Нарзикулов ранее женился на гражданке Казахстана и уже получил казахстанское гражданство.

В январе 2018 года подписал годовой контракт с «Ордабасы». Но клуб остался без медалей и контракт не продлил.

В летнее трансферное окно 26 июня 2019 года в преддверии игр Лиги Европы УЕФА 35-летнего опытного вратаря подписал до конца сезона лидирующий в чемпионате Казахстана костанайский «Тобол».

Сборная Казахстана 
Голкипер «Актобе» Жасулан Дехканов дебютировал в сборной Казахстана (главный тренер Арно Пайперс) 7 марта 2007 года в Шымкенте, сыграв матч со сборной Кыргызстана (2:0) на международном турнире «Кубок Алма-ТВ». Но более в сборную не привлекался, уступив место в воротах опытному Давиду Лория.

Достижения 
 «Актобе»
 Чемпион Казахстана (2): 2007, 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2008, 2014
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2020

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Машал»
Игроки ФК «Кызылкум»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Тобол» Костанай